Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар () — ежегодное соревнование латышских смешанных парных команд (смешанных пар) по кёрлингу (команда должна состоять из одного мужчины и одной женщины; см. :en:Mixed doubles curling). Проводится с 2007 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Латвии ().

Играется осенью и/или в начале зимы указанного года, в октябре-ноябре-декабре (то есть, например, чемпионат «2015» является чемпионатом сезона 2015—2016).

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Латвию на международной арене как смешанная парная сборная Латвии.

Годы и команды-призёры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионаты Латвии по кёрлингу среди смешанных пар | Ассоциация кёрлинга Латвии

См. также 
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Латвии по кёрлингу на колясках

Соревнования по кёрлингу в Латвии
 
Кёрлинг
Латвия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2007 года